Montseny puede referirse a:
 Montseny, municipio de la comarca del Vallés Oriental, en la provincia de Barcelona (Cataluña, España).
 Macizo del Montseny, formación montañosa de Cataluña.
 Parque natural del Montseny, parque natural que protege y gestiona el macizo anterior.
 Federica Montseny, anarquista y ministra española durante la Segunda República Española.
 Juan Montseny Carret, seudónimo de Federico Urales, anarquista y sindicalista catalán.
 Condado de Montseny, título nobiliario español.